Syangja (district), een van de 75 districten van Nepal
 Syangja, voormalige benaming van Putalibazar, de hoofdstad van het Nepalese district Syangja